Grand Army Plaza kan syfta på:

 Grand Army Plaza, Manhattan
 Grand Army Plaza, Brooklyn